Les Loges, település Franciaországban, Calvados megyében
Les Loges, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Les Loges, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Les Loges-en-Josas, település Franciaországban, Yvelines megyében
Les Loges-Margueron, település Franciaországban, Aube megyében
Les Loges-sur-Brécey, település Franciaországban, Manche megyében
Les Loges-Marchis, település Franciaországban, Manche megyében
Les Loges-Saulces, település Franciaországban, Calvados megyében